Il existe plusieurs châteaux dits de Bonnac :

 Le château de Bonnac à Bonnac (Ariège) ;
Le château de Bonnac à Bonnac (Cantal) ;
 Le château de Bonnac à Cuq-Toulza (Tarn).

